Hogfather ist der Originaltitel folgender Werke:
 Schweinsgalopp (Roman), zwanzigster Scheibenwelt-Roman von Terry Pratchett (1996)
 Hogfather – Schaurige Weihnachten, zweiteilige Fernsehverfilmung des Romans (2006)